Ťi-an může být:

 Ťi-an – městská prefektura v provincii Ťiang-si

 Ťi-an (okres v Ťiang-si) – okres ve stejnojmenné prefektuře v provincii Ťiang-si
 Ťi-an (Ťi-lin) – městský okres v provincii Ťi-lin